Der Kanton Marigny war bis 2015 ein französischer Kanton im Arrondissement Saint-Lô, im Département Manche und in der Region Normandie. Hauptort des Kantons war Marigny. Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 1994 bis 2015 Gilles Quinquenel.

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus elf Gemeinden:

Marigny
Aufgelöst 2015